

Наука 

Фактор ( — «той, що робить, чинить», від facere — «діяти», «виробляти», «примножувати»), чинник — умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища.

 Фактор виробництва — у промисловості — використовувані у виробництві ресурси, від яких, головним чином, залежить обсяг продукції, що випускається;
 Фактор попиту — у торгівлі — підвищення рівня сукупного попиту, що викликає економічне зростання у масштабі всього господарства країни.
 Фактор пропозиції — у економіці — збільшення наявної кількості якого-небудь ресурсу, підвищення його якості або розширення технічних знань, технологічних можливостей, впровадження нововведень, що створюють можливість виробництва більшого обсягу товарів і послуг, що сприяють підвищенню їх пропозиції.
 Фактор ризику — обставина, яка сприяє виникненню небезпечної ситуації (ризику), наприклад, фактор, що збільшує можливість виникнення певного захворювання, ризику дефолту, девальвації.
 Фінансовий ризик.
 Фактор розподілу — у економіці — здатність економіки перерозподіляти ресурси з метою досягнення величини економічного росту, що дозволяє забезпечити фактор пропозиції.

 Екологічні фактори:
 абіотичні (кліматичні, орографічні, гідрологічні);
 біотичні (відносини між організмами — симбіоз, паразитизм, нейтралізм та ін.);
 антропогенні (вплив людини).

 У математиці, природничих і прикладних науках, зокрема у теорії автоматичного регулювання, плануванні експерименту фактором називається вхідна незалежна змінна, яка може приймати в деякому інтервалі часу визначені значення.
 Фактор (планування експерименту).

 У математиці — кожне з перемножуваних чисел; співмножник.

Фах 
 Фактор — у Російській імперії — керівник технічної частини друкарні, що здійснював безпосередній зв'язок між друкарнею та замовником.
 Фактор — інша назва маклера.

Див. також 
 Чинник
 Факторний аналіз

Примітки

Джерела 
 
 М. Надольний. Рушійні сили історії //